Эрнфрид Карт Мальмгрен (, 1899 −1970) — шведский эсперантист, деятель международного эсперанто-движения.

Биография 
По образованию учитель, с конца 1920-х годов вёл активную деятельность в эсперанто-движении. Организовал многочисленные курсы обучения эсперанто в Стокгольме как для шведов, так и для иностранцев, с 1928 по 1931 годы проводил курсы преподавателей эсперанто, в том числе при финансовой поддержке правительства. В период
1929—1931 годов Мальмгрен вместе с лидером эстонских эсперантистов Генриком Сеппиком организовывал туристические поездки из Швеции в Эстонию, в которых приняли участие большое количество эсперантистов.
В 1929—1931 годах Мальмгрен также был секретарём Шведской федерации преподавателей эсперанто, руководителем туристической эсперанто-ассоциации, руководил Шведским институтом эсперанто с 1930 года, а с 1931 года был секретарём .

В 1934 году Мальмгрен был генеральным секретарём Всемирного конгресса эсперантистов в Стокгольме, на этом конгрессе был избран вице-президентом и членом правления Всемирной ассоциации эсперанто. В этой должности Мальмгрен занимался информационной работой, в своём доме в Стокгольме создал центр для продвижения эсперанто, который рассылал информационные бюллетени о состоянии международного эсперанто-движения, причём во время Второй мировой войны эти бюллетени рассылались даже в оккупированные страны.

После слияния Международной эсперанто-лиги и «женевской UEA» в 1947 году Мальмгрен стал президентом обновлённой UEA. В 1955 году был переизбран президентом UEA, но из-за проблем со здоровьем ушел в отставку в 1956 году. В 1962 году был удостоен звания почётного президента UEA.

Публикации 
 Esperanto kaj ĝia instruado en lernejoj (laŭ materialo de Somera Pedagogia Semajno en Kranjska Gora de 26a julio ĝis 1a aŭgusto 1957, red. Peter Zlatnar, antauparolo de E. Malmgren. - Jugoslavia Esperanto-Federacio, 1959. - 200 p.)
 La nuna stato de la instruado de la internacia lingvo en la lernejoj (Ivo Lapenna kunlabore kun E. Malmgren, D. Kennedy, 1963)
 Allas andra spraak Esperanto (1957)
 Amikaro adiaŭas amatan Stellan Engholm
 La Esperanto-Klubo: kial fondi ĝin, kiel fondi ĝin, kiaj estu la programoj (1933)
 Per kio ni amuzu nin? Societ- kaj dancludoj (de Jakob Rosenberg; Ernfrid Malmgren. - 1934
 Systematický kurs mezinárodního jazyka Esperanto (Henrik Seppik; Ernfrid Malmgren - en la ĉeĥan trad. Ladislav Krajc. 1938)
 Systematisk kurs i Esperanto (Henrik Seppik; Ernfrid Malmgren. - 1932)
 Esperanto keele süstemaatiline kursus (Henrik Seppik; Ernfrid Malmgren. - 1936)
 Sveda kantareto (1931)

Ссылки 
 Libroj книги об Эрнфриде Мальмгрене в Kolekto por Planlingvoj kaj Esperantomuzeo
 Artikoloj книги об Эрнфриде Мальмгрене в Elektronika Bibliografio de Esperantaj Artikoloj (EBEA)

Эсперантисты Швеции